

Astronomia
 Giove – pianeta del Sistema solare

Astrologia
 Giove – in astrologia, pianeta della crescita e della buona sorte.

Geografia 
 Giove – comune in provincia di Terni
 Giove – frazione di Valtopina in provincia di Perugia
 Giove – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Mitologia
 Giove – divinità della religione romana.

Altro
 Giove – nome proprio maschile italiano.
 Giove – statua di Marcello Sparzo, situata a Genova

Altri progetti